Обте́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Арси-сюр-Об. Округ коммуны — Труа.

Код INSEE коммуны — 10015.

Коммуна расположена приблизительно в 140 км к востоку от Парижа, в 65 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 16 км к северу от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 225 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 153 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 127 были экономически активными, 26 — неактивными (показатель активности — 83,0 %, в 1999 году было 72,7 %). Из 127 активных работали 121 человек (59 мужчин и 62 женщины), безработных было 6 (4 мужчины и 2 женщины). Среди 26 неактивных 10 человек были учениками или студентами, 13 — пенсионерами, 3 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об